Хуан де ла Барера има више значења:

 Хуан де ла Барера (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хуан де ла Барера (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хуан де ла Барера (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику